Зимзелен може да се отнася до:

 Зимзелен – село в България.
 Зимзелен – лечебно и декоративно растение срещащо се в България.
 Зимзелен - род тревисти растения от семейство Олеандрови.